Lazzari ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Lazzari (* 1984), italienischer Fußballspieler
 Antonio Lazzari (1905–1979), italienischer Geologe
 Bice Lazzari (1900–1981), italienische Malerin
 Bruno De Lazzari (* 1922), italienischer Fußballspieler
 Celmo Lazzari (* 1956), brasilianischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Napo
 Costantino Lazzari (1857–1927), italienischer Politiker
 Dionisio Lazzari (1617–1689), italienischer Bildhauer und Architekt
 Ferdinando Antonio Lazzari (1678–1754), italienischer Komponist und Ordensgeistlicher
 Flavio Lazzari (* 1986), italienischer Fußballspieler
 Luigi Lazzari (* 1949), italienischer Politiker
 Manuel Lazzari (* 1993), italienischer Fußballspieler
 Marino Lazzari (1883–??), italienischer Kunstkritiker
 Oberto Cattaneo Lazzari († 1533), genuesischer Doge
 Pietro Lazzari (1895–1979), italienischer Bildhauer
 Roberto Lazzari (1937–2017), italienischer Schwimmer
 Rodrigo De Lazzari (* 1980), brasilianischer Fußballspieler
 Sylvio Lazzari (1857–1944), französischer Komponist
 Ugo Lazzari (20. Jahrhundert), italienischer Dokumentarfilmer
 Virgilio Lazzari (1887–1953), italienischer Opernsänger (Bass)